Jméno Přemysl II. patří těmto osobám:

 Přemysl Otakar II. († 1278) – český král v letech 1253–1278
 Přemysl II. Velkopolský (1257–1296) – polský král v letech 1295–1296
 Přemysl II. Opavský († 1478) – opavsko-ratibořský kníže v letech 1433–1464

Rozcestníky - panovník